Bâlta ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bâlta (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Bâlta (Gorj), Dorf im Kreis Gorj